George Thomson (1892–1975) – brytyjski fizyk
 George Thomson (1921–2008) – brytyjski polityk
 George Thomson (ok. 1857–1899) – angielski rugbysta